TGS — аббревиатура, может относиться к следующим терминам:

 Tokyo Game Show — одна из крупнейших в мире ежегодных выставок игровой индустрии.
 Tokyo Girls’ Style — японская женская вокально-танцевальная группа.